Ла-Редонда ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 16,64 км². Население — 93 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 101 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Саламанки
Муниципалитеты Саламанки